Burokratz le vampire est la vingt-et-unième histoire de la série Sibylline de Raymond Macherot. Elle a été publiée pour la première fois du  au  du journal Spirou.

Univers

Synopsis

Personnages

Publication

Notes et références 

Histoire de Sibylline
Histoire publiée dans Spirou
Histoire publiée pour la première fois en 1980